(« piège à loup » en français) peut faire référence à :
 Phare de Wolf Trap (), un phare dans la baie de Chesapeake, en Virginie aux États-Unis
 Wolf Trap National Park for the Performing Arts, un centre artistique à Vienna, en Virginie aux États-Unis.